
Molekulska formula -{C8H12N2}- se može odnositi na:

 Betahistin
 Dimetil-4-fenilenediamin
 Fenelzin
 Tetrametilsukcinonitril